Sydenham peut faire référence à :

Lieux 

 Sydenham, une banlieue du sud de Londres
 
 Sydenham:est un quartier de Christchurch, dans l’Ile du Sud en Nouvelle-Zélande.

Personnalités 

Lord Sydenham, autre nom pour Charles Edward Poulett Thomson (1799-1841)
 Jerome Sydenham (1967-), DJ américain
 Thomas Sydenham (1624-1689), médecin anglais
 Chorée de Sydenham